Тийт Вяхи (; род. 10 января 1947, Валга, Эстонская ССР, СССР) — эстонский государственный деятель, премьер-министр Эстонии в 1992 и 1995—1997 от Коалиционной партии Эстонии.

Биография 
Тийт Вяхи родился 10 января 1947 года в городе Валга Эстонской ССР, окончил Таллинский технический университет.

Был одним из организаторов Народного Фронта Эстонии, в 1989 году стал министром транспорта и связи Эстонской ССР (с 8 мая 1990 — Эстонской Республики), этот пост он занимал до 1992 года. 

В 1992 году он возглавил правительство. Во время его правления была введена новая валюта — эстонская крона и началась обширная приватизация государственной собственности. 

В выборах в Рийгикогу 1992 он не участвовал. В 1993 стал председателем Коалиционной партии. На выборах в Рийгикогу 1995 коалиция Коалиционной партии Эстонии и Народного союза Эстонии одержала победу и он до стал премьер-министром. 25 февраля 1997 подал в отставку из-за разногласий с членами своей же партии. 27 февраля 1997 премьер-министром стал Март Сийманн. 

Tийт Вяхи – создатель крупнейшего на северо-востоке Эстонии (регион Ида-Вирумаа) концерна SilMet Grupp, объединяющего предприятия нескольких отраслей, инициатор создания самого восточного морского порта Европейского союза, в 20 км от российской границы, – Силламяэского (Silport).

Ссылки 
 Тийт Вяхи
 Тийт Вяхи: «Я всегда взбирался на самое высокое дерево!»

Выпускники Таллинского технического университета
Премьер-министры Эстонии
Народные комиссары и министры Эстонской ССР
Министры транспорта
Министры связи
Премьер-министры, вступившие в должность в 1990-е годы
Вышедшие из КПСС